Аравия:
 Аравия — Аравийский полуостров.
 Аравия — сатрапия (провинция) Ахеменидской империи.
 Аравия (ок. 545 — ?) — дочь византийского императора Юстина II Младшего и его жены, императрицы Элии Софии.

См. также 
 Каменистая Аравия